Geografie:
 Duda (plaats), Indonesische plaats op Bali

Personen:
 Sérgio Paulo Barbosa Valente, "Duda" (1980), Portugees voetballer van Málaga CF
 Eduarda Santos Lisboa (1998), Braziliaans beachvolleybalster bijgenaamd Duda
 Andrzej Duda (1972), president van Polen